Adley est un patronyme, un prénom et un toponyme.

Patronyme 
  (1935-1993), homme politique conservateur britannique
  (né en 1968), producteur et impresario américain

Prénom 
  (né en 1998), joueur de baseball américain

Toponyme

, cours d'eau du comté de Stearns dans le Minnesota

Adley Moor, hameau de  dans le Herefordshire

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme